Kawungluwuk (Tanjungsiang), een plaats in Indonesië
Kawungluwuk (Sukaresmi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing